Le salak est un fruit d'Asie du Sud-Est.
Le Salak est un volcan d'Indonésie.